Cratere Butes – cratere su Dione
 Cratere Butes – cratere su Febe